

Patronyme 

 André Lalande (1867-1963), philosophe français, auteur du Vocabulaire technique et critique de la philosophie ;
 André Lalande (1913-1995), militaire français, frère de Bernard Lalande ;
 Bernard Lalande (1954-), homme politique français ;
 Bernard Lalande (1910-1998), prêtre catholique français ;
 Charles Léon Le François de Lalande (1833-1887), architecte français ;
 Françoise Lalande Keil (1941 - ), romancière, poétesse et essayiste belge ;
 Harry Thompson-Lalande (1868-1940), peintre britannique ;
 
 Jean de Lalande (1409-1482), maire de Bordeaux
 Saint Jean de La Lande (1620-1646), missionnaire jésuite français en Nouvelle-France, martyr ;
 Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807), astronome français ;
 Julien Pierre Anne Lalande (1787-1844), amiral français ;
 Lenni-Kim Lalande (2001), chanteur et acteur québécois.
 Luc-François Lalande (1732-1805), ecclésiastique et homme politique français ;
 Michel Lalande (1955-), haut fonctionnaire français, préfet de département et de région ;
 Michel Lefrançois de Lalande (1766-1839), neveu de Joseph Jérôme, astronome français ;
 Michel-Richard de Lalande (1657-1726) compositeur français ;
 Patrice Martin-Lalande (1947-), homme politique français ;
 Viviane Lalande, vulgarisatrice scientifique issue du monde académique et vidéaste web française.

Toponyme 

 Lalande : commune française située dans le département de l'Yonne
 Lalande : quartier de Toulouse
 Lalande-en-Son : commune française, située dans le département de l'Oise
 Lalande-de-Pomerol : commune française, située dans le département de la Gironde
 Saint-Martin-Lalande : commune française, située dans le département de l'Aude
 Saint-Sauveur-Lalande : commune française, située dans le département de la Dordogne
 Lycée Lalande : Lycée de Bourg-en-Bresse
 Lalande, nom donné, en hommage à Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, à un cratère lunaire situé sur la face visible de la Lune

Astronomie 
 Lalande 21185 : étoile
 Le prix Lalande, une récompense d'astronomie attribuée par l'Académie des sciences de France de 1802 à 1970. En 1970, le prix Valz est associé au prix Lalande pour créer le prix Lalande-Valz.

Autre 
 Le Lalande (-), croiseur français de l'Escadre de la Méditerranée.